Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 31 марта и 1 апреля 2007 года.

Отборочные заплывы начались 31 марта в 11:07 по местному времени (UTC+10). Финал проводился 1 апреля в 19:57.

Медалисты

Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка
Результаты 

1500 м, вольный стиль, мужчины